Доминиканская церковь:

 Доминиканская церковь — барочная католическая церковь в историческом центре города Мюнстер.
 Доминиканская церковь — католическая церковь, находящаяся в городе Тарнобжег, Польша.
 Доминиканская церковь — бывшая церковь в городе Ландсхут, Бавария.